Schwärzler ist ein im Bregenzerwald häufig vorkommender Familienname. Folgende Personen tragen den Nachnamen Schwärzler:

 Alois Schwärzler (1874–1958), österreichischer Holzschneider
 Erich Schwärzler (* 1953), Landesrat in der Vorarlberger Landesregierung, Nationalratsabgeordneter
 Eva Beiter-Schwärzler (* 1988), österreichische Eishockeyspielerin
 Gebhard Schwärzler (1815–1896), österreichischer Politiker 
 Kaspar Schwärzler (1880–1966), Vorarlberger Landtagsabgeordneter und Egger Bürgermeister
 Klaus Schwärzler (* 1973), deutscher Schlagzeuger
 Martin Schwärzler (* 1994), österreichischer Fußballspieler 
 Vinzenz Schwärzler (1898–1967), Vorarlberger Landtagsabgeordneter